Emil Constantinescu (1939-), personnalité politique roumaine président de la Roumanie de 1996 à 2000.
 Constantin Constantinescu-Claps (1884-1961), général roumain. 
 Florin Constantinescu (1969-), artiste visuel roumain.
 George Constantinescu (1881-1965), ingénieur roumain.
 Mihai Constantinescu (1946-2019), chanteur roumain.